Jägerbrigade steht für:

 Großverband der deutschen Bundeswehr, siehe Liste der Jägerverbände der Bundeswehr #Jägerbrigaden
 Großverband des österreichischen Bundesheeres
 6. Jägerbrigade (Bundesheer)
 7. Jägerbrigade (Bundesheer)
 Jääkäriprikaati („Jägerbrigade“), Großverband der finnischen Landstreitkräfte innerhalb der Finnischen Streitkräfte

Siehe auch:
 Gebirgsjägerbrigade 23
 Fallschirmjägerbrigade
 Deutsch-Französische Brigade
 Jäger (Militär)
 Finnische Jäger